een alternatieve benaming voor de huidige provincie Waals-Brabant
 het Roman Païs, het Waalse deel van het historische hertogdom Brabant